Североамериканская суперлига 2008 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 12 июля по 5 августа 2008 года. Трофей впервые завоевал американский клуб «Нью-Инглэнд Революшн».

Участники 
В турнире участвовали по четыре лучших клуба

из MLS:
  Ди Си Юнайтед
  Чивас США
  Хьюстон Динамо
  Нью-Инглэнд Революшн

из Мексиканской Примеры
  Гвадалахара
  Пачука
  Атланте
  Сантос Лагуна

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Официальный сайт 

2008
Международные клубные соревнования по футболу